Parole e musica (Words and Music) – film del 1948 diretto da Norman Taurog
 Parole e musica (Words and Music) – radiodramma di Samuel Beckett del 1961
 Parole e musica – album di artisti vari del 1982 edito dalla RCA Italiana